Серге́й Заха́рович Асламазя́н (1897—1978) — советский армянский виолончелист. Народный артист Армянской ССР (1945).

Биография 
Родился 15 (27 января) 1897 года в Моздоке (ныне Северная Осетия). В 1927 году окончил МГК имени П. И. Чайковского, в 1929 году — аспирантуру (ученик А. Э. Глена и С. М. Козолупова).

Со дня основания (1925) до 1968 года — участник Государственного квартета имени Комитаса. С 1937 года преподаватель МГК имени П. И. Чайковского по классу квартета и виолончели. Профессор (1947). Автор переложений и обработок пассакалий Г. Ф. Генделя, чакон И. С. Баха, вариаций на тему Н. Паганини, произведений Комитаса для струнного квартета, струнного оркестра и ансамбля виолончелистов.

Умер в Москве 27 сентября 1978 года. Похоронен в Москве на Армянском кладбище.

Награды и премии 
 заслуженный деятель искусств Армянской ССР (1938)
 народный артист Армянской ССР (1945)
 Сталинская премия второй степени (1946) — за концертно-исполнительскую деятельность в составе квартета Комитаса
 Государственная премия Армянской ССР (1965)
 орден «Знак Почёта» (4.11.1939)
 медали

Виолончелисты СССР
Академические музыканты СССР
Выпускники Московской консерватории
Преподаватели Московской консерватории
Квартет имени Комитаса
Похороненные на Армянском кладбище (Москва)